Sandusky kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sandusky (Michigan)
Sandusky (Ohio)
Upper Sandusky (Ohio)